Apollo Crews – wrestler statunitense
 Jim Crews – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Laura Hope Crews – attrice statunitense